Elis steht für:

 Elis, eine historische Landschaft auf der Peloponnes in Griechenland
 Elis (Stadt), Hauptstadt dieser Landschaft
 Titularbistum Elis, danach benanntes katholisches Titularbistum
 Elis (Regionalbezirk), danach benannter moderner griechischer Regionalbezirk
 Elis (Band), schweizerisch-liechtensteinische Symphonic- und Gothic-Metal-Band
 Elis (Unternehmen), französischer Dienstleistungskonzern im Bereich Textilpflege und -vermietung
 elis (Lernplattform), ein e-Learning-Programm für den Strafvollzug
  Centro Educazione Lavoro Istruzione Sport, Einrichtung von Opus Dei zur sozialen und beruflichen Integration von Jugendlichen in Rom (gegr. 1965)

Elis ist der Familienname folgender Personen:

 Alberth Elis (* 1996), honduranischer Fußballspieler
 Angela Elis (* 1966), deutsche Fernsehmoderatorin
 Dafydd Elis-Thomas, Baron Elis-Thomas (* 1946), walisischer Politiker
 Islwyn Ffowc Elis (1924–2004), walisischer Schriftsteller
 Karlpeter Elis (* 1945), österreichischer Pädagoge und Kunsthistoriker

Siehe auch:
 Ellis